Integrated access device, een apparaat dat een analoog of DECT-signaal omzet naar IP-telefonie
Iterative application development, een softwareontwikkelmethode
iAd, een platform voor mobiele advertenties, ontwikkeld door Apple